MacNicol ist der Familienname folgender Personen:

 Elizabeth MacNicol (1869–1904), schottische Porträtmalerin
 Peter MacNicol (* 1954), US-amerikanischer Schauspieler und Regisseur

Siehe auch: Nicol